Фриц Фишер:
 Фишер, Фриц (род. 1956) — бывший немецкий биатлонист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира.
 Фишер, Фриц (1908—1999) — немецкий историк, известный своими работами по анализу причин Первой мировой войны.
 Фишер, Фриц Эрнст (1912—2003) — хирург, врач системы концлагерей, штурмбаннфюрер СС, один из ближайших помощников Карла Гебхардта.